Łubki – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie golubsko-dobrzyńskim, w gminie Radomin 
 Łubki – wieś w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim, w gminie Wojciechów 
 Łubki – wieś w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim, w gminie Zbrosławice 
 Łubki – kolonia w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim, w gminie Zbrosławice
 Łubki – gromada w powiecie bełżyckim
 Łubki –  gromada w powiecie płockim

Zobacz też 
 Łubki (gmina), Nowe Łubki, Stare Łubki, Łubki-Kolonia, Łubki-Szlachta Łubki (gmina)